Шандро — українське прізвище.

Відомі носії:

 Шандро Андрій (1886–1942) — український підприємець і громадський діяч у Канаді.
 Шандро Мирослава Іванівна (1916–1983) — український фольклорист і етнограф у Румунії.

Див. також 
 Шандра

Українські прізвища